Вила-Нова-ди-Фамаликан:

 Вила-Нова-ди-Фамаликан — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Брага.
 Вила-Нова-ди-Фамаликан — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.